Валавский сельский Совет — сельский Совет на территории Ельского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Валавский сельсовет включает 4 населённых пункта:
 Валавск — агрогородок.
 Дубровка — деревня.
 Заячье — деревня.
 Корма — деревня.

Упразднённые населенные пункты на территории сельсовета:
 Везцы — деревня.
 Глазки — деревня.
 Шия — деревня.

См. также 
 Ельский район

Примечания

Ссылки 
 Ельский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Ельского района